Příjmení Donahue nese více osobností:

 Jerry Donahue (* 1946) – americký kytarista
 Jonathan Donahue (* 1966) – americký zpěvák a kytarista
 Troy Donahue (1936–2001) – americký herec

podobná příjmení
 Donohue
 Donoghue